Черфас, Валентин Иванович (1920—1985) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Черфас, Борис Иосифович (1895—1970) — советский биолог.